Titánok, görög mitológikus alakok, Uranosz gyermekei
 Titan, a Szaturnusz legnagyobb holdja
 Titán, a periódusos rendszer egyik eleme
 Titán, keresztnév
 Titan, amerikai hordozórakéta-család
 Titan, német speciális tehergépjárműveket gyártó cég
 Héliosz, a görög mitológiában a Nap istene, Homérosz gyakran „Titán”-nak nevezi
 Ifjú vagy fiatal titán – tehetséges fiatal (közhely a sajtónyelvből)

 Titán – Arany Pálma-díjas francia pszichológiai thriller (r.: Julia Ducournau, 2021)
 Titán – Időszámításunk után - amerikai animációs film (2000)